Чоловський — українське та польське прізвище.

 Чоловський Олександр Анатолійович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війнив.
 Чоловський-Сас Александер — польський галицький історик, архівіст.
Прізвища
Українські прізвища
Польські прізвища